Тикшозеро — название нескольких водоёмов в Карелии:

 Тикшозеро, ТикшЕозеро — водохранилище в Лоухском районе
 Тикшозеро — в Муезерском районе, бассейн Чирка-Кеми